Iuri Filosi (Brescia, 17 de enero de 1992) es un ciclista italiano.

Palmarés 
2014 (como amateur)
 2 etapas de la Vuelta al Bidasoa

2017
 Gran Premio de Lugano

Resultados en Grandes Vueltas 

—: no participaAb.: abandonoF. c.: fuera de control

Referencias

Enlaces externos 
 
 Ficha de Iuri Filosi

Ciclistas de Italia
Nacidos en Brescia